Raúl González kan hentyde til flere personer:

 Raúl González – en spansk fodboldspiller.
 Raul Gonzalez (atletik) – en mexikansk atletikudøver.
 Raúl González (bokser) – cubansk olympisk medalist i boksning.
 Raúl González (håndboldspiller) – spansk olympisk medalist i håndbold.
 Raúl González (tv-vært) – tv-vært på Univisión.
 Raul Gonzalez, Filippinerne – justitssekretær for Filippinerne.
 Raúl González (komiker) – komiker fra Orange County, Californien.
 Raúl González (baseball) – baseballspiller fra Major League Baseball.